Gogonasus est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché depuis 2009 à la famille des Tristichopteridae dont les fossiles ont été découverts en Belgique.

Une seule espèce, Gogonasus andrewsae, est rattachée à ce genre. Ses restes sont datés du début du Dévonien supérieur, il y a environ  (millions d'années).

Étymologie 
Gogonasus est formé du nom de la formation géologique de Gogo en Australie-Occidentale où ont été trouvés les fossiles, et du nom latin « nasus » (nez) qui fait référence au fait que le premier fossile découvert était le museau du poisson.

Historique 
Après plusieurs descriptions basées sur des restes fossiles partiels à partir de 1985, la découverte en 2005 d'un spécimen quasi complet a conduit à une révision de l'espèce.

La cladistique a permis de mettre en évidence que cette forme à l'apparence « ichthyenne » (de poisson) est plus proche des vertébrés terrestres que des poissons à nageoires rayonnées.

Classification phylogénique 
Position basale de Gogonasus dans le cladogramme des Tristichopteridae réalisé par G. Clément en 2009 :

Articles connexes 
 cœlacanthes : sarcoptérygiens actuels
 Ichthyostega : un des premiers tétrapodes
 Tiktaalik, Eusthenopteron et Panderichthys : des tétrapodomorphes du Dévonien
 Coelacanthimorpha, cœlacanthe du Dévonien
 Materpiscis, plus ancien animal vivipare connu

Notes et références

Références externes 

 Ancient Gogonasus advances evolution, Museum Victoria.
 Photographs and x-ray micro-tomography animation of Gogonasus from ANU
 Gogonasus andrewsae par PZ Myers
 Ancient Fish Fossil May Rewrite Story of Animal Evolution (National Geographic)
 Livescience.com:  "Discovery Points to Our Fishy Heritage."  (Accessed 10/21/06)
 Fox News: Primitive Fish Skeleton May Link Land, Sea
 Interview with Dr John Long, curator at the Museum of Victoria

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Taxon fossile décrit en 1985